Die Football League Second Division 1894/95 war die dritte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Der erste Spieltag fand am 1. September 1894 und die letzten um Auf- und Abstieg entscheidenden „Testspiele“ am 27. April 1895 statt.

Zweitligameister wurde der FC Bury, der in der gesamten Saison alle Heimspiele gewann. Neben Bury qualifizierten sich die auch zweit- und drittplatzierten Notts County und Newton Heath für die "Testspiele" genannten Relegationsspiele gegen die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Stoke, Derby County und FC Liverpool. Während Notts County und Newton Heath dort an Derby County und am FC Stoke scheiterten, sicherte sich der FC Bury die Teilnahme an der Eliteliga in der folgenden Saison 1895/96.

Die Walsall Town Swifts nahmen anschließend an der Second Division nicht mehr teil. Daneben mussten noch Lincoln City, Burslem Port Vale und Crewe Alexandra um den Klassenverbleib bangen, erhielten dann aber allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1895/96 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Anstelle des FC Bury und der Walsall Town Swifts nahmen Absteiger FC Liverpool und als Neuling der FC Loughborough die freien Plätze in der Second Division ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Testspielen“ zu bewähren. Auch war eine Teilnahme an dem Spielbetrieb abhängig von einem Wahlprozedere des Ligaverbands, der über eine eventuelle Teilnahme eines Vereins zu entscheiden hatte. Auch in der Saison 1894/95 kam es zu Testspielen zwischen den drei letztplatzierten Erstligisten FC Stoke, Derby County und FC Liverpool sowie den besten Zweitligisten FC Bury, Notts County und Newton Heath, woraus der FC Bury, Derby County und der FC Stoke als die sportlichen Sieger hervorgingen und sich anschließend jeweils die Majorität der Stimmen des Ligaverbands sicherten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 

 England 1894-95 auf RSSSF.com (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1894/95
1894